Aiglsbach ist ein geographischer Name:

 Aiglsbach, früher auch Aigelsbach, Gemeinde und Pfarrdorf im Landkreis Kelheim, Bayern
 Schloss Aiglsbach, auch Schloss Aigelsbach, abgegangenes Schloss daselbst

Siehe auch:
 Aigelsbach